31437 Verma, asteroide della fascia principale
 Deven Verma, attore e regista indiano
 Sindrome di Verma-Naumoff, malattia genetica